Rough n’ Stripped — первый сборник финской готик-метал группы Entwine, выпущенный 23 июня 2010 года на звукозаписывающем лейбле Spinefarm Records.

В сборник вошли все песни группы, выпущенные с 1999 года по 2009 год.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Сборники 2010 года
Альбомы Entwine
Альбомы на английском языке